John Herdman – allenatore di calcio britannico
 Josh Herdman – attore e artista marziale misto britannico
 Martin Herdman – attore, pugile ed ex giocatore di rugby inglese
 William Abbott Herdman – zoologo marino e oceanografo scozzese